«Steve Forrest» - conjunto del nombre propio Steve y el apellido Forrest - puede referirse a:

Personajes 
 Steve Forrest (1924-2013), actor del cine clásico norteamericano.
 Steve Forrest (1986), músico (batería) del grupo Placebo.